bł. Leon Nakanishi (ok. 1577–1619) – japoński męczennik
 bł. Leon Inchausti (1859–1936) – hiszpański augustianin, męczennik
 bł. Leon Maria z Alaquàs (1875–1936) – hiszpański amigonianin, męczennik
 bł. Leon Wetmański (1886–1941) –  biskup pomocniczy płocki, męczennik
 bł. Leon Nowakowski (1913–1939) – polski ksiądz, męczennik

Zobacz też: Święty Leon